Troy Crowder (né le  à Sudbury, Ontario, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier droit. Au sein de la LNH il a joué pour les Devils du New Jersey, les Red Wings de Détroit, les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver entre 1987 et 1997.

Politique 
En juin 2017, Crowder annonce son intention de se présenter à titre de candidat progressiste-conservateur dans la circonscription de Sudbury pour les élections de 2018. Il terminera deuxième derrière le néo-démocrate Jamie West.

Statistiques 

|-
| 1985-1986 || Steelhawks de Hamilton || LHO || 56 || 4 || 4 || 8 || 178 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Bulls de Belleville || LHO || 21 || 5 || 5 || 10 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Centennial de North Bay || LHO || 35 || 6 || 11 || 17 || 90 || 23 || 3 || 9 || 12 || 99

|-
| 1987-1988 || Centennial de North Bay || LHO || 9 || 1 || 2 || 3 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Bulls de Belleville || LHO || 46 || 12 || 27 || 39 || 103 || 6 || 2 || 3 || 5 || 24
|-
| 1987-1988 || Devils d'Utica || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Devils du New Jersey || LNH || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 1988-1989 || Devils d'Utica || LAH || 62 || 6 || 4 || 10 || 152 || 2 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
| 1989-1990 || Knights de Nashville || ECHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Devils du New Jersey || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 23 || 2 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 1990-1991 || Devils du New Jersey || LNH || 59 || 6 || 3 || 9 || 182 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Red Wings de Détroit || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 35 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || Kings de Los Angeles || LNH || 29 || 1 || 2 || 3 || 99 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Kings de Los Angeles || LNH || 15 || 1 || 0 || 1 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Canucks de Vancouver || LNH || 30 || 1 || 2 || 3 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Crunch de Syracuse || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Hannover Scorpions || DEL || 13 || 1 || 1 || 2 || 72 || 6 || 1 || 1 || 2 || 33
|-
| 1998-1999 || Bears de Hershey || LAH || 25 || 0 || 1 || 1 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || London Knights || BISL || 16 || 2 || 3 || 5 || 71 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2002-2003 || Mission de Saint-Jean || LHSPQ || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

| 150 || 9 || 7 || 16 || 433 || 4 || 0 || 0 || 0 || 22

Références 
 

Naissance en mai 1968
Naissance à Grand Sudbury
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Steelhawks de Hamilton
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Centennials de North Bay
Joueur des Devils d'Utica
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Knights de Nashville
Joueur des London Knights